San Manuel bezeichnet mehrere Orte:

 Argentinien:
 San Manuel (Buenos Aires) in der Provinz Buenos Aires

 Honduras:
 San Manuel (Cortés) im Departamento Cortés

 Mexiko:
 San Manuel (Durango) im Bundesstaat Durango

 Philippinen:
 San Manuel (Isabela) in der Provinz Isabela
 San Manuel (Pangasinan) in der Provinz Pangasinan
 San Manuel (Tarlac) in der Provinz Tarlac

 Vereinigte Staaten:
 San Manuel (Arizona) im Bundesstaat Arizona

Siehe auch:
 San Manuel Amphitheater